Спортсмен года по версии федерации баскетбола США  () — ежегодная баскетбольная награда, вручаемая лучшему игроку национальной сборной США, который показывал безупречную игру в её составе на международных соревнованиях в течение календарного года, сам же баскетболист выбирается по итогам голосования, проводимого среди членов федерации баскетбола США в конце декабря или в начале января следующего года. Эта награда была учреждена и впервые была вручена Айзее Томасу из Индианского университета в Блумингтоне в 1980 году.

Только четыре игрока, Майкл Джордан, Алонзо Моурнинг, Кармело Энтони и Кевин Дюрант, получали эту премию по два раза. Чаще других обладателями этого приза становились игроки университета Дьюка (6 раз) и университета Северной Каролины в Чапел-Хилл (5 раз). Три раза обладателями этой награды становились сразу два игрока (1984, 2004 и 2016), ещё дважды победителем в данной номинации становилась олимпийская сборная США (1992 и 2008). Действующим обладателем награды является Реджи Хирн из «Стоктон Кингз».

Легенда

Победители

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 

Баскетбольные награды